Der Begriff Mikrosystem bezeichnet

Miniaturisierte technische Geräte; siehe Mikrosystem (Technik)
Projektionen des menschlichen Körpers; siehe Mikrosystem (Akupunktur)
Sozialer Erfahrungsraum; siehe Mikrosystem (Sozialisation)

Siehe auch: